Józef Korytowski, gnieźnieński biskup pomocniczy (XVIII wiek)
 Józef Korytowski (1894-1932), oficer